AHD steht für:
 Airbus Helicopters Deutschland, ein Hersteller von Hubschraubern und Flugzeugbauteilen
 American Heritage Dictionary, ein Wörterbuch des amerikanischen Englisch
 Advanced Hull Dynamics, ein europäischer Hersteller von Surfbrettern
 Anti Handling Device, ein Bestandteil einer Landmine
 Audio High Density, ein Audioformat der Laserdisc Video High Density
 Ardmore Downtown Executive Airport (IATA-Code), Flughafen von Ardmore (Oklahoma), Carter County (Oklahoma), Oklahoma

AhD steht für:
 Arbeitsgemeinschaft höherer Dienst

Ahd. bzw. ahd. steht für:
 Althochdeutsch, die älteste Form der deutschen Sprache

Siehe auch:

AHD